Кубок Футбольной лиги 2008/09 — 49-й розыгрыш турнира под названием «Кубок Футбольной лиги». Турнир также был известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

Победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», победивший в финальном матче действовавшего чемпиона, лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в серии послематчевых пенальти.

Первый раунд 
Жеребьёвка матчей первого раунда прошла 13 июня 2008 года, а сами матчи прошли на неделе с 11 по 17 августа 2008 года.

72 клуба Футбольной лиги приняли участие в первом раунде. Они были разделены на две секции: северную и южную.

1 Счёт после окончания 90 минут основного времени матча.

Второй раунд 
На этой стадии в борьбу вступили 12 клубов Премьер-лиги. Жеребьёвка матчей второго раунда состоялась 13 августа 2008 года, а матчи были сыграны на неделе, начавшейся с 25 августа, за исключением матча между «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион», который был сыгран 24 сентября.

1 Счёт после окончания 90 минут основного времени матча.

Третий раунд 
На этой стадии в борьбу вступают восемь команд, участвующих в еврокубках. В 2008 году в еврокубки квалифицировались сразу девять английских клубов, поэтому изначально было неясно, какие именно восемь из девяти команд автоматически попадут в третий раунд. Решался вопрос о попадании одного из клубов во второй раунд, а одного — в третий. «Астон Вилла» квалифицировалась в еврокубки через Кубок Интертото, а «Манчестер Сити» квалифицировался в Кубок УЕФА через рейтинг «фейр-плей». 29 июля 2008 года было объявлено, что путёвку в третий раунд Кубка Футбольной лиги 2008/09 получает «Астон Вилла», которая квалифицировалась во второй отборочный раунд Кубка УЕФА.

Жеребьёвка матчей третьего раунда состоялась 30 августа 2008 года, а сами матчи прошли 23 и 24 сентября, за исключением матча между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти», который прошёл 4 ноября.

1 Счёт после окончания 90 минут основного времени матча.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка матчей четвёртого раунда состоялась в субботу, 27 сентября. Сами матчи были сыграны на неделе, начавшейся с 10 ноября 2008 года.

1 Счёт после окончания 90 минут основного времени матча.

Пятый раунд 
Жеребьёвка матчей пятого раунда состоялась 15 ноября, а сами матчи прошли на неделе, начавшейся с 1 декабря 2008 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных пар прошла в субботу, 6 декабря 2008 года. Первые матчи прошли 6 и 7 января, ответные — 20 и 21 января 2009 года.

Первые матчи

Ответные матчи 

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 4:3 по сумме двух матчей

«Тоттенхэм» выиграл со счётом 6:4 по сумме двух матчей

Финал

Бомбардиры турнира 
Лучшие бомбардиры розыгрыша Кубка Футбольной лиги 2008/09:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Кубок Футбольной лиги на сайте BBC Sport 

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009